Frank Vandenbroucke, homme politique belge né en 1955 ;
 Frank Vandenbroucke, coureur cycliste belge né en 1974 et mort en 2009.